Moruca puede referirse a:

 El río Moruca, en Guyana.
 El nombre común de la planta Stellaria media.
 Ropa usada en buen estado que te regala un familiar o amigo
 Manuel Fernández Mora, apodado Moruca, futbolista y entrenador español.
  Moruca comunidad del Municipio Casacoima, estado Delta Amacuro

Referencias